XVII чемпионат Украины по волейболу среди женских команд Суперлиги проходил с 21 сентября 2007 по 24 мая 2008 года с участием 8 команд.

Суперлига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд Суперлиги состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном 8 команд провели четырёхкруговой турнир спаренными матчами по системе с разъездами. 4 лучших вышли в финальный плей-офф, в котором разыграли призовые места.

Команды, занявшие на предварительном этапе 5—8-е места, также по системе плей-офф провели полуфиналы и классификационные матчи. Коллектив, занявший 7-е место в Суперлиге, провёл серию до трёх побед с командой, занявшей 2-е место в высшей лиге; победитель серии завоевал путёвку в Суперлигу на следующий сезон.

Предварительный этап 

 Полужирным шрифтом выделены результаты домашних матчей команд.

Плей-офф

За 1—4 места

Призёры 
 «Круг» (Черкассы): Марина Марченко, Марина Захожая, Ирина Трушкина, Елена Сидоренко, Юлия Богмацер, Александра Коляда, Екатерина Кулик, Виктория Дедкова, Элина Беспрозванная, Татьяна Козлова, Анастасия Датий, Наталья Боженова. Тренер — Сергей Голотов.

 «Джинестра» (Одесса): Татьяна Иванюшкина, Юлия Ларионова, Олеся Рыхлюк, Юлия Малыш, Елена Душкевич, Ирина Павлова, Оксана Курило, Анна Ершова, Инга Соколовская, Анна Лагутенко, Татьяна Силецкая, Александра Перетятько. Тренер — Елена Соколовская.

 «Галычанка-Галэкспорт» (Тернополь): Елена Туркула (капитан команды), Анна Зварыч, Наталья Чернецкая, Надежда Косило, Юлия Лонюк, Ольга Шевцова, Мария Пацюркевич, Людмила Борознова, Галина Щур, Татьяна Мандражеева, Екатерина Шкурлатовская, Татьяна Танащук. Тренер — Андрей Романович.

За 5—8 места

Переходные матчи за право играть в Суперлиге

Высшая лига

Первый этап

Плей-офф

За 1—4 места

За 5—8 места 

 На втором этапе учитывались очки, набранные на первом этапе.

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины

2007 год в волейболе
2008 год в волейболе